Эрки́н Бейшенали́евич Борбиев (12 августа 1937, село Асылбаш, Киргизская ССР — 11 декабря 2014) — советский киргизский писатель и сценарист, .

Биография 
Родился в семье учителя. В 1956 г. окончил киргизскую школу № 5 им. А. С. Пушкина во Фрунзе. В 1960—1963 гг. работал литсотрудником газеты «Эмгек данкы». В 1963 г. вступил в КПСС. В 1966 году окончил факультет журналистики Киргизского государственного университета; в 1973 году — Высшие режиссёрские курсы в Москве.

С 1963 г. — секретарь Калининского РК ЛКСМ Киргизии, затем инструктор, заведующий сектором, заведующий отделом ЦК ЛКСМ Киргизии. С 1973 г. — член Союза кинематографистов СССР, секретарь правления Союза кинематографистов Киргизии, с 1974 г. — инструктор ЦК КП Киргизии, с 1976 г. — заместитель председателя Союза кинематографистов Киргизии (Председателем являлся Айтматов Чингиз Торокулович).

С 1984 г. — член Союза писателей СССР. С 1988 г. — собственный корреспондент газеты «Советская культура» по Киргизии, заместитель руководителя управления Киргизского республиканского культурного фонда.

С 2000 года — доцент факультета журналистики Киргизского национального университета; профессор.

Творчество 
Статьи, очерки, рассказы публиковал с 1957 г. Первая книга «Мен жазды сагындым» («Я тоскую по весне») была опубликована в 1967 году. Перевёл на киргизский язык книгу Ю.Германа и С.Фарфеля «Этих дней не смолкнет слава!».

С 1984 года участвовал в подготовке русского издания эпоса «Манас».

Избранные сочинения 
на киргизском языке
 Мен жазды сагындым: Ангемелер жана повесть. — Фрунзе: Кыргызстан, 1967. — 148 б. ()
 Кайрадан саат тогузда: Ангемелер. — Фрунзе: Кыргызстан, 1978. — 92 б. ()
 Мала кундун батышы: Повесттер жана ангемелер. — Фрунзе: Кыргызстан, 1983. — 236 б. ()
на русском языке
Источник — каталоги РГБ
 Борбиев Э. В четверг, после дождя : [Повести и рассказы]. — Фрунзе : Кыргызстан, 1981. — 261 с.
 Борбиев Э. Закат розового солнца : Повести и рассказы. — Фрунзе : Кыргызстан, 1983. — 235 с.
 И фильмы начинаются со слов… : Киносценарии / [Сост. и авт. послесл. Э. Борбиев]. — Фрунзе : Адабият, 1990. — 254 с. — ISBN 5-660-00288-9 (Содерж.: Ночь перед Новым годом / М. Байджиев. Улыбка на камне / Э. Борбиев. В поисках невесты из племени нойгутов / М. Гапаров. Лунная ведьма / А. Джакыпбеков. Дела земные / К. Омуркулов. Простая жизнь бобо Амина / Б. Сарыгулов)
 Повести гор и степей : Рассказы, повести / [Сост. Э. Б. Борбиев]. — Фрунзе : Кыргызстан, 1985. — 326 с.
Сценарии
  Солдатёнок (короткометражный, по одноимённому рассказу Ч. Айтматова)
  Улыбка на камне ()
  Цифры спорят (анимационный)
  Тринадцатый внук
  Голос сердца (документальный, Киргизтелефильм)
  Будь, что будет
 «И ещё один радостный день»
 «»
 «Автопоезд» (документальный)
 «Хроника суровых лет» (документальный)
 «Чингиз Айтматов» (документальный)
  (документальный)
  («Цифры спорят»; первый киргизский мультфильм)
переводы
 Герман Ю., Фарфель С. Этих дней не смолкнет слава: Рассказы, взятые из истории гражданской войны. — Фрунзе: Киргизгосиздат, 1960. — 135 с.

Награды и признание 
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1982)
 Почётные грамоты Верховного Совета Киргизской ССР, ЦК ВЛКСМ, Союза кинематографистов СССР.
 отличник кинематографии СССР

Примечания

Литература 
 Борбиев Эркин Бейшеналиевич // Писатели Советского Киргизстана: справочник. — Фрунзе, 1989. — С. 182—183.
 Борбиев Эркин Бейшеналиевич // Артюхов О. Б. Кинематографисты Советской Киргизии: Справочник. — Фрунзе, 1981. — С. 61-62.

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Киргизского национального университета
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Киргизские писатели
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Преподаватели Киргизского национального университета
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Отличники кинематографии СССР
Заслуженные деятели искусств Киргизской ССР
Сотрудники газеты «Культура»